Die Liste der Weltranglistenersten im Herrensquash listet alle Führenden der Einzelwertung der Squash-Weltrangliste der PSA seit Einführung des Rankings im Januar 1975 auf.

Die Seite führt zunächst alle Weltranglistenersten in chronologischer Reihenfolge auf. In den weiteren Tabellen werden die jeweilige Nummer eins am Jahresende sowie die Führenden nach der Anzahl der Wochen bzw. Monate an der Spitze der Rangliste aufgelistet. Seit dem 29. August 2022 wird die seit ihrer Einführung monatlich aktualisierte Weltrangliste nunmehr wöchentlich aktualisiert.

Seit Einführung der Wertung hatten insgesamt 20 Spieler die Spitze der Squash-Weltrangliste inne. Der erste Weltranglistenführende war Qamar Zaman, der aktuell Führende ist Ali Farag. Mit 100 Monaten wurde Jahangir Khan insgesamt am längsten als Weltranglistenerste geführt, neun Monate länger als sein langjähriger Rivale und Landsmann Jansher Khan. Den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Rangliste hält ebenfalls Jahangir Khan (sechs Jahre). Den Rekord für die meisten auf Position 1 beendeten Spielzeiten halten sowohl Jahangir als auch Jansher Khan (je 8).

Weltranglistenerster im Jahresverlauf 
Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, der wievielte Athlet der Spieler an der Weltranglistenspitze war.
von: Gibt den Monat bzw. die Woche an, an dem der Spieler die Spitzenposition erreichte.
bis: Gibt den Monat bzw. die Woche an, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
Monatszahl: Gibt die Anzahl der Monate an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.
Wochenzahl: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Stand: 27. Februar 2023

Weltranglistenerster am Jahresende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Spieler nach Monaten an der Weltranglistenspitze 
Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Der aktuell Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem der Spieler erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin ab 29. August 2022 insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand.
Monate: Gibt die Anzahl der Monate an, die die Spielerin bis 29. August 2022 insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand.
Serie: Gibt die Anzahl der Monate an, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 27. Februar 2023

Siehe auch 
 Liste der Weltranglistenersten im Damensquash

Weblinks 
 Weltrangliste bei psaworldtour.com (englisch)
 Liste der Weltranglisteführenden auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Weltranglistenerste Herren
Squash-Weltrangliste2
Squash, Weltranglistenerste Herren